CWW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corowa (Australia)